Termenul „Mohammed” se poate referi la:

 nume de familie sau prenume masculin
, 

 Mahomed (~570 in Mekka; † 8. iunie 632 în Medina), profet întemeietorul islamului, numele lui fiind de fapt „Mohammed ibn 'Abd Allah ibn 'Abd al-Muttalib ibn Haschim ibn 'Abd Manaf al-Quraschi / ‏محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي ‎ / Muḥammad b. ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Muṭṭalib b. Hāšim b. ʿAbd Manāf al-Qurašī”
Nume de persoane
 Ali Mohammed (al-Qaida) (* 1954), terorist egiptean
 Ali Mahdi Mohammed (* 1939), politician din Somalia
 Dost Mohammed (1793-1863), monarh afgan
 Emad Mohammed (* 1982) fotbalist din Irak
 Murtala Mohammed (1938-1976), președinte din Nigeria
 Mohammed ed-Dib (n. 1931), păstor beduin, a descoperit Manuscrisele de la Marea Moartă în iarna 1946/47

Nume de familie Muhammad
 Abdallah Muhammad († 1524), sultan
 Abdallahi ibn Muhammad (1846-1899), general din Sudan
 Mulai Muhammad (1710-1790), monarh din Maroc

Vezi și 
 Mahmud

Nume
Prenume masculine